HZÜ steht für:
 Heiße Zwischenüberhitzung in Zusammenhang mit Dampfkraftprozessen, siehe Überhitzer
 Haager Zustellungsübereinkommen, Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen
 Hänselezunft Überlingen, siehe Narrenzunft Überlingen

Abkürzung